Marbäcks distrikt kan syfta på:

Marbäcks distrikt, Småland 
Marbäcks distrikt, Västergötland

Se även
Marbäcks församling
Marbäcks socken